Das J. P. Morgan Tournament of Champions 2016 fand vom 7. bis 14. Januar 2016 in der Grand Central Station in New York City, Vereinigte Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Kategorie PSA World Series. Das Squashturnier der Damen gehörte ebenfalls zur Kategorie World Series und war Teil der PSA World Tour der Damen 2015/16.
 
Titelverteidiger bei den Herren war Mohamed Elshorbagy, bei den Damen Raneem El Weleily. Elshorbagy gewann nach seinem Finalsieg gegen Nick Matthew erneut das Turnier. Die Partie gegen Matthew entschied er mit 8:11, 11:6, 11:8, 6:11 und 11:6 für sich. Bei den Damen siegte Nour El Sherbini, die im Endspiel Amanda Sobhy mit 11:4, 9:11, 12:10 und 11:9 bezwang.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. In der Damenkonkurrenz traten 32 Spielerinnen an, davon acht Startplätze für Qualifikanten. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Todd Harrity bei den Herren und Kanzy El Defrawy bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren und Damen jeweils 150.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

 

 
2016
PSA World Tour 2015/16
PSA World Tour der Damen 2015/16
Sportveranstaltung in Manhattan